

Котулін — село в гміні Роґув Бжезінського повіту Лодзинського воєводства
 Котулін — село в гміні Тошек Ґлівицького повіту Сілезького воєводства